Luigi Benedetti (1898-1962) – politico
Luigi Benedetti (1951) – ex velocista